Federacja Handlowa – fikcyjna organizacja z uniwersum Gwiezdnych wojen. Swoim zasięgiem obejmuje całą galaktykę. Frachtowce Federacji Handlowej skupują, przewożą i sprzedają towary z najdalszych zakątków galaktyki.

Na czele organizacji stoją: Lott Dod oraz Nute Gunray. Ich doradcą, a zarazem dowódcą sił zbrojnych Federacji jest Rune Haako. Wszyscy trzej pochodzą z rasy Neimoidian.

Federacja Handlowa pojawia się w Mrocznym Widmie – pierwszej części Gwiezdnych wojen. Chciwość przywódców federacji sprawia, że sprzymierza się ona z mrocznym Lordem Sithów Darthem Sidiousem. Federacja blokuje planetę Naboo i znajdującą się tam królową Amidalę. Przyczyną blokady było nałożenie podatków na dawną Strefę Wolnego Handlu. Ostatecznie Naboo udaje się przełamać blokadę, do czego przyczynia się Anakin Skywalker. Wynikiem konfliktu jest jednakże wybór na urząd Najwyższego Kanclerza Republiki Palpatine’a, w rzeczywistości ukrywającego się Dartha Sidiousa.

Armia

Wojska lądowe 
Piechota:
 Droidy bojowe typu B1
 Droideki
 Neimoidiańscy Wojownicy
 STAP
Czołgi i transportery:
 AAT
 MTT
 Transportery droidów Federacji Handlowej
 HAG
 Droidy podwodne typu Manta

Flota 
Myśliwce :
 Myśliwce typu Vulture
 Myśliwce typu Scarab
Okręty :
 Krążowniki typu Luchrehulk
 Okręty kontroli droidów
 Moduły centralne statków Lucrehulk
 Krążowniki typu Providence
 C-9979
 Frachtowce LH-3210 Lucrehulk

Planety kontrolowane przez Federację  
 Cato Neimoidia
 Koru Neimoidia
 Deko Neimoidia
 Alaris Prime
 Druckenwell
 Nessem
 Enarc
 Maramere
 Mirial
 Naboo - przez pewien okres.

Powstanie Federacji Handlowej 
Federacja Handlowa została założona około 40 lat BBY przez bogatego kupca Nute'a Gunraya, wicekróla Nemoidan. Przez pierwsze lata działała jedynie w centralnym Jądrze galaktyki, potem objęła obszar aż do Odległych Rubieży. Wykorzystując luki prawne w Konstytucji Republiki Galaktycznej, Federacja Handlowa uchwaliła fundusze na centralnie sterowaną armię robotów, dzięki której Nute Gunray i Lott Dod stali się czołowymi postaciami w senacie Republiki.

Współpraca z Separatystami 
Nute Gunray i Lott Dod, mimo swojej ogromnej floty i milionowej armii robotów, byli za słabi, by samemu obalić Republikę. Sprzymierzyli się więc z Hrabią Dooku i Sojuszem Korporacyjnym Passela Argente, Gildią Handlową (Shu Mai), Galaktycznym Klanem Bankowym (San Hill), Unią Technokratyczną (Wat Tambor), Quarreńską Ligą Izolacjonistyczną (Tikkes) oraz z Pogglem Mniejszym (Arcyksiążę Geonosis), za którego pozwoleniem na Geonosis fabryki tworzą ogromne jednostki bojowych droidów dla Federacji i Separatystów. Razem stworzyli grupę separatystyczną, przemianowaną później na Konfederację Systemów Niezależnych.

Wojny klonów 
Separatyści przegrali bitwę na Geonosis, ale niebawem Federacja Handlowa uruchomiła rezerwy nowych modeli robotów i podczas bitwy na Raxus Prime czterokrotnie liczniejsza armia Republiki doznała sromotnej klęski. 1,5 miesiąca później doszło do największej bitwy w wojnie klonów na Rhen Var, gdzie Separatyści rozgromili oddziały klonów, a Republika straciła większą część armii. Na tym zwycięstwa Separatystów się skończyły, ponieważ w wojnę bardziej zaangażowali się rycerze Zakonu Jedi, a Republika przyłożyła większą uwagę do szkolenia żołnierzy-klonów.

Upadek Federacji Handlowej 
Po śmierci Hrabiego Dooku i Generała Grievousa oraz odejściu z Konfederacji Niezależnych Systemów Międzygalaktycznego Klanu Bankowego oraz Unii Technokratycznej w grupie Separatystów pozostała jedynie Federacja Handlowa. Darth Sidious obiecał Nute'owi Gunrayowi przysłanie swego nowego ucznia, który będzie dowodził Separatystami. Przez to kazał ukryć się wszystkim przywódcom Federacji Handlowej na planecie Mustafar. Gdy uczeń Sidiousa – zwiedziony przez ciemną stronę Mocy Anakin Skywalker – przybył na planetę, zabił Nute'a Gunraya, Lotta Doda i Rune Haako, by mieć pewność, że wojna się skończy. W tym samym czasie flota Republiki zniszczyła federacyjny okręt sterowania robotami i cała armia Federacji straciła zasilanie.
Początkowo młody Darth Vader (zwiedziony na ciemną stronę Mocy Anakin Skywalker) miał wysłać jednostce dowodzenia robotami wiadomość, że roboty mają zostać wyłączone, jednak walka i jego tragiczny wypadek zniweczyły te plany.

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Organizacje ze świata Gwiezdnych wojen